

Toponymes 
 Magnicourt est une commune française, située dans le département de l'Aube.
 Magnicourt-en-Comté est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais.
 Magnicourt-sur-Canche est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais.

Voir aussi  
Homonymie voisine : 
 Magny-Cours est une commune française, située dans le département de la Nièvre.

Références 

Homonymie de toponyme